146 км, 146-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Каза́рма 146 км — упразднённый посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Россия 
 146 км — остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 272034
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 209510
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 188741
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область + Москва). Код 228921
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ставропольский край). Код 527031
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 588232
 146 км — разъезд, Дальневосточная железная дорога (Приморский край). Код 976510

Украина 
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 426822
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 432927
 146 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога(Харьковская область). Код 442539